Cantor puede referirse a:

Música 
 Cantante, quien usa su voz para realizar música.
 Cantor religioso.
 Cantautor, un artista que, por regla general, es autor de la letra y la música de sus canciones.

Personas 
 Eddie Cantor, actor, comediante, cantante y compositor estadounidense.
 Georg Cantor, célebre matemático alemán.